Дубівська селищна громада — громада у Закарпатській області
 Дубівська сільська громада:
 Дубівська сільська громада — громада у Волинській області
 Дубівська сільська громада — громада в Івано-Франківській області